Henri Julien peut faire référence à :
 Henri Julien (1852-1908), un caricaturiste et peintre canadien,
 Henri Julien (1933-), un homme politique français, vice-président du Conseil départemental de la Côte-d'Or,
  (1927-2013), un ancien pilote automobile français, créateur de l'écurie AGS,